Brockhaus heißen:

 Brockhaus Enzyklopädie, ein lexikalisches Standardwerk
 Brockhaus Enzyklopädie, 21. Auflage
 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, ehemaliger Verlag (teilweise im Wissen Media Verlag aufgegangen) 
 SCM R. Brockhaus Verlag, ehemals R. Brockhaus Verlag, Herausgeber der Elberfelder Bibelübersetzung und anderer religiöser Medien

 Brockhaus Kommissionsgeschäft, eine Verlagsauslieferung aus Kornwestheim
 Brockhaus (Industrieunternehmen), tätig in der Stahlverarbeitung und im Anlagen- und Gerätebau

Personen:
 Albert Brockhaus (1855–1921), deutscher Verleger
 Arthur Brockhaus (* 1927), deutscher Chemiker
 Carl Brockhaus (1822–1899), deutscher Verleger, Gründervater der Brüderbewegung
 Clemens Brockhaus (1837–1877), deutscher lutherischer Theologe
 Daniel Brockhaus (* 1975), deutscher Schauspieler
 Eduard Brockhaus (1829–1914), deutscher Verleger und Politiker

 Fritz Brockhaus (1874–1952), deutscher Verlagsbuchhändler
 Hans Brockhaus (1888–1965), deutscher Verleger
 Heinrich Brockhaus (1804–1874), deutscher Verleger, Sohn von Friedrich Arnold Brockhaus
 Heinrich Brockhaus (Kunsthistoriker) (1858–1941), deutscher Kunsthistoriker
 Heinz Alfred Brockhaus (* 1930), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler 
 Hermann Brockhaus (1806–1877), deutscher Orientalist
 Immanuel Brockhaus (* 1960), deutscher Musikwissenschaftler, Produzent und Autor
 Luise Brockhaus (1805–1872), Schauspielerin und eine Schwester Richard Wagners
 Lutz Brockhaus (1945–2016), deutscher Bildhauer
 Max Brockhaus (1867–1957), deutscher Musikverleger
 Nena Brockhaus (* 1992), deutsche Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
 Otto Lehmann-Brockhaus (1909–1999), deutscher Kunsthistoriker, Direktor der Hertziana in Rom
 Paul Brockhaus (1879–1965), deutscher Pädagoge
 Peter Brockhaus, deutscher Windsurf-Pionier und Unternehmer
 Rudolf Brockhaus (1856–1932), deutscher Verleger, Sohn von Carl Brockhaus
 Ulrich Brockhaus (* 1936), deutscher Verleger und Autor
 Ursula Lehmann-Brockhaus (1934–2019), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Brockhouse
 Bruckhaus